Ареналес има више значења:

 Ареналес (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ареналес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ареналес (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику